Джей-лига 2005 Дивизион 2 — 34-й сезон второй по значимости футбольной лиги в Японии и 7-й сезон второго дивизиона Джей-лиги. Начался чемпионат 5 марта и завершился 3 декабря 2005 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Команды, вышедшие или вылетевшие в Дивизион 2 сезона 2005 
Следующие клубы вышли в Дивизион 2 из Футбольной лиги:
 Токусима Вортис
 Кусацу

Клубы, покинувшие Дивизион 2 перед сезоном 2005 

Следующие клубы вышли в Дивизион 1 из Дивизиона 2:
 Кавасаки Фронтале
 Омия Ардия

Команды

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Джей-лиги  

Япония
2005
Спорт в Японии в 2005 году